Il existe deux palais de justice à Bordeaux, un ancien et un nouveau, tous les deux situés à l'emplacement de l'ancien fort du Hâ :

 Le palais Thiac (1846), désormais cour d'appel,
 Le tribunal judiciaire (1998), anciennement tribunal de grande instance (TGI).